Râul Zlagna se poate referi la:

 Zlagna - afluent al Hârtibaciu
 Zlagna - afluent al Timiș